Рого́жин — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Рогожин, Алексей Арсентьевич (1922—1992) — лётчик-штурмовик, полковник, Герой Советского Союза.

В 
 Рогожин, Василий Александрович (1923—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, лётчик-ас.
 Рогожин, Владимир Николаевич (1915—2009) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

E 
 Рогожин, Евгений Александрович (1947—2021) — российский геолог, заведующий VII отделением ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук (1990), профессор, заслуженный деятель науки России (2018).

И 
 Рогожин, Иван Михайлович (1904—1974) — путевой обходчик Казанской железной дороги, Герой Социалистического Труда.

М 
 Рогожин, Михаил Петрович (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.

Н 
 Рогожин, Наум Александрович (1879—1955) — российский и советский актёр театра и кино.
 Рогожин, Николай Михайлович (1947—2022) — российский историк и педагог.

C

Ф 
 Рогожин, Флегонт Иванович (в монашестве Иов; 1883—1933) — епископ Мстерский, викарий Владимирской епархии (единоверческий).

Рогожина 
 Рогожина, Людмила Николаевна (род. 1959) — советская баскетболистка.

Топоним 
 Рогожин — хутор, Волгоградская область, Россия

Литературный персонаж 
 Парфён Рогожин — один из главных героев романа Ф. М. Достоевского «Идиот».

См. также 
 Рогожкин
 Рогожино
 Рогожинский